Боримский — украинская фамилия:
 Боримский, Александр Иванович — лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники.
 Боримский, Иван Арсеньевич — Герой Украины.